Il singolare del torneo di tennis Malaysian Women's Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Nicole Bradtke che ha battuto in finale Ann Grossman 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Patty Fendick (semifinali)
 Stephanie Rottier (semifinali)
 Nicole Bradtke (campionessa)
 Ann Grossman (finale)

 Yayuk Basuki (quarti di finale)
 Pascale Paradis-Mangon (quarti di finale)
 Miriam Oremans (secondo turno)
 Andrea Strnadová (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Malaysian Women's Open 1993